Allarp kan syfta på:
Allarp, Klippans kommun – en småort i Klippans kommun
Allarp, Laholms kommun – en småort i Laholms kommun